Кампо Синкуента и Синко има више значења:

 Кампо Синкуента и Синко, Ла Кордована (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Синко, Кампо де Хесус Олеа (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику